Ракова Нога може бири:

 Ракова Нога (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Ракова Нога (Источни Стари Град), насељено мјесто у општини Источни Стари Град, Република Српска, БиХ
 Ракова Нога (Крешево), насељено мјесто у општини Крешево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ